Эварист () — имя католического святого, согласно официальной хронике Католической церкви («»), пятого римского епископа (Папы), руководившего Христианской Церковью с 97(98, 99?) по 105(107, 109 ?) и умершего мученической смертью. 

Это имя также носили:

Галуа, Эварист (1811—1832) — французский математик, исследования которого оказали исключительно сильное влияние на развитие алгебры.
Леви-Провансаль, Эварист (1894—1956) — французский востоковед-арабист, специалист по истории Магриба и мусульманской Испании в Средние века.
Парни, Эварист Дезире де Форж (1753—1814) — французский поэт, член Французской академии с 1803; граф.